Smíšená čtyřhra Australian Open 2021 probíhala v únoru 2021. Do mixu australského tenisového grandslamu hraného v Melbourne Parku nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl česko-chorvatský pár Barbora Krejčíková a Nikola Mektić, jehož členové nestartovali společně. Krejčíková nastoupila s Rajeevem Ramem. Spoluhráčkou Mektiće se stala Češka Barbora Strýcová. V úvodním kole však nestačili na náhradníky Hayley Carterovou se Sanderem Gillé.

Vítězem se stal šestý nasazený, česko-americký pár Barbora Krejčíková a Rajeev Ram, který ve finále za 59 minut zdolal Australany startující na divokou kartu, Samanthu Stosurovou s Matthewem Ebdenem, po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–4. Zopakovali tak triumf z roku 2019. Krejčíková navíc ovládla i ročník 2020 a stala se první ženou od Margaret Courtové z roku 1965, která vyhrála třikrát za sebou. Poté se to v Austrálii podařilo rovněž Američanu Jimu Pughovi v letech 1988 až 1990, který dvě ze tří trofejí získal s Janou Novotnou. Krejčíková získala třetí grandslam ze smíšené soutěže a pátý celkem.  Na Australian Open vyrovnala třemi smíšenými trofejemi rekord open éry. Ram si připsal druhý titul z mixu a třetí major celkově. Do světových žebříčků nezískali žádné body a rozdělili si částku 150 000 australských dolarů.

Na prahu vyřazení se Krejčíková s Ramem ocitli ve druhém kole, kdy odvrátili mečbol Japoncům Eně Šibaharaové a Benu McLachlanovi.

Nasazení párů 
Nasazení párů podle žebříčků čtyřhry ATP a WTA.
 Barbora Strýcová /  Nikola Mektić (1. kolo)
Nicole Melicharová-Martinezová /  Robert Farah (2. kolo, odstoupili)
 Gabriela Dabrowská /  Mate Pavić  (čtvrtfinále)
 Čan Chao-čching /  Juan Sebastián Cabal (1. kolo)
 Demi Schuursová /  Wesley Koolhof (1. kolo)
 Barbora Krejčíková /  Rajeev Ram (vítězové)
 Latisha Chan /  Ivan Dodig (1. kolo)
 Luisa Stefaniová /  Bruno Soares (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 

smíšená čtyřhra